een Duits meerkamerkanon; zie V3 (kanon)
 versie 3 van het Unix systeem
 een deel van de visuele schors
 een type mobiele telefoon; zie Motorola RAZR V3
 een type eReader; zie V3 (eReader)